Okręty US Navy o nazwie USS "Antietam", pochodzącej od bitwy nad Antietam, która została stoczona w trakcie wojny secesyjnej:

 Pierwszy "Antietam" był żaglowym slupem zwodowanym w 1864 i był używany jako okręt magazynowy.

 Drugi "Antietam" (CV-36) był lotniskowcem przyjętym do służby pod koniec II wojny światowej, biorącym udział w wojnie koreańskiej i wycofanym ze służby w 1963.

 Trzeci "Antietam" (CG-54) był krążownikiem rakietowym przyjętym do służby w 1987 i będącym w aktywnej służbie (stan na 2006).

Antietam